Carl Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carl Township (Iowa)
 Carl Township (South Dakota)